Osoby o tym nazwisku:
 Kamila Kułakowska – polska śpiewaczka operowa i pedagog
 Karolina Kułakowska – polska poetka, prozaiczka i malarka
 Zofia Kułakowska – polska neuropediatra